Бо́ций — село в Джидинском районе Бурятии. Административный центр сельского поселения «Боцинское».

География 
Расположено в 59 км юго-восточнее районного центра — села Петропавловка на правом берегу реки Джиды, в 3 км севернее границы с Монголией.

Соседние населенные пункты — Цаган-Усун, Ёнхор, Нюгуй, Тасархай.

История 
История села начинается с 1728 года, когда здешние места заселили казаки, призванные охранять границы Российской империи. В переводе с монгольского языка Боций означает «спор». В местности «Большой дозор» при проведении пограничной линии после подписания Буринского договора (1727)  произошли разногласия, которые длились более года. В итоге спорная территория отошла к России.

17 июня 1863 года была заложена церковь, 1 июня 1867 год её освятили. В 1888 году храм перенесли на другое место. 17 января 1892 года при церкви открыли приходскую школу. 17 февраля 1938 года храм закрыли Постановлением Президиума ЦИК Бурят-Монгольской АССР.

В 1921 году в селе был организован пограничный пост из 22 бойцов, все они погибли от рук белогвардейцев.

4 октября 2008 года в селе был открыт новый Свято-Георгиевский храм при содействии мецената Плюснина Виктора Ивановича.

Население

Экономика 
Население преимущественно занимается сельским хозяйством, имеет личные подсобные хозяйства.

Социальная инфраструктура 
 Средняя школа
 Дом культуры
 Библиотека
 Почта
 Фельдшерско-акушерский пункт

Достопримечательности 
 Фольклорный ансамбль «Сударушка»
 Свято-Георгиевский храм
 Памятник погибшим фронтовикам Великой отечественной войны
 Братская могила неизвестных красноармейцев, погибших в 1921 году в бою с бароном Унгерном
 Субурган
 Могильник Гунзан (II—I тыс. до н. э.)
 Могильник Боцинский (II—I тыс. до н. э. — X—XV века н. э.)

Примечания

Источники 
 Буссе Ф. Забайкальское инородческое войско. Исторический очерк // Протоколы общего собрания Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Императорского Русского географического общества, заседания 28 сентября и 10 октября 1895 года
 Путеводитель путешественника «Туризм и отдых в Бурятии». — Иркутск: издательство «Время странствий», 2011.

Ссылки 
 Туристский путеводитель «Байкал». — М.: издательство VI-ZA, 2011. стр. 151—154
 Официальный сайт муниципального образования «Джидинский район»

Населённые пункты Джидинского района